Людо́вик IX Святой (; ) — король Франции в 1226—1270 годах. Сын Людовика VIII Льва и Бланки Кастильской. Представитель династии Капетингов. Руководитель 7-го и 8-го крестовых походов. Канонизирован Католической церковью в 1297 году.

Биография

Начало правления 
Ввиду ранней смерти отца Людовик оказался на троне всего в двенадцать лет. Мать Людовика Бланка Кастильская — умная, волевая и религиозная женщина — имела огромное влияние на сына. После смерти мужа она стала регентом и смогла укрепить авторитет королевской власти. Красивый и изящный, Людовик интересовался в юности разными рыцарскими забавами. В 1234 году он женился на Маргарите, дочери графа Раймунда Беренгера IV Прованского.

Вступление короля в управление мало изменило политику правительства: королевская власть была уже так сильна, что Людовику нетрудно было поддерживать свой авторитет среди вассалов. Английский король Генрих III Плантагенет пытался вернуть владения своих предков (области по Гаронне), но Людовик одержал победу при Тальебуре (1242). Руководствуясь началами справедливости, он не воспользовался победой и вопреки мнению своих советников уступил Генриху часть земель, отнятых у Англии ещё при Филиппе II Августе.

Седьмой крестовый поход 

В 1244 году французский король тяжело заболел и дал обет возложить на себя крест. Получив в Сен-Дени хоругвь, перевязь и посох паломника и испросив в Лионе благословение папы римского Иннокентия IV, Людовик с крестоносцами прибыл в сентябре 1248 года на Кипр, а весной 1249 года в Египет, к Дамиетте, взятой 6 июня. Двинувшись дальше, Людовик подошёл к Мансуре (1250 год), но силы крестоносцев были ослаблены раздорами и беспорядками.

Во время отступления к Дамиетте сарацины догнали Людовика и взяли его в плен; король откупился огромной суммой денег и возвращением Дамиетты. В мае 1250 года Людовик отплыл из Египта, но оставался 4 года (1250—1254) в Сирии, дожидаясь новых крестоносцев. Людовик поддерживал христиан в Палестине, заводил отношения с азиатскими государями, укреплял Яффу, Акко, Кесарию и Сидон. Узнав о смерти матери, Людовик вернулся во Францию после шестилетнего отсутствия и ревностно принялся за государственные дела.

Государственная деятельность 
Людовик уважал права своих вассалов, хотя был уже не первым между равными, а государем. Он многое сделал для реформы суда. Недостатки феодального строя, не допускавшего верховного суда в королевстве, Людовик устранил, установив как общий принцип право вмешательства короля в дела подданных. Он запретил судебный поединок и частные войны; недовольные решением местных судов получили право апелляции в королевский суд. Сохранился рассказ о том, как Людовик после обедни выходил из дворца, садился под дубом и выслушивал жалобы.

При Людовике судебная власть короля значительно расширилась; центральным судебным учреждением стал парижский парламент, состоявший из пэров и юристов. Все отрасли администрации находились под зорким наблюдением Людовика. Большим влиянием пользовались легисты, деятельность которых сильно способствовала расширению королевской власти. При Людовике был составлен свод постановлений обычного права и законов, в 1272 году, уже после его смерти, оформленных в виде  (). Людовик с достоинством защищал интересы Франции от притязаний Рима. Французское духовенство стояло более за Людовика и за интересы светской власти, чем за папский престол. В марте 1269 года Людовик обнародовал «Прагматическую санкцию», которой ограждалась независимость французской церкви от Рима, уничтожались денежные поборы и взносы в пользу римского двора и т. п. Во время борьбы Фридриха II Штауфена с Иннокентием IV Людовик открыто порицал действия папы.

Согласно обнародованному в декабре 1254 года «Великому ордонансу», новая редакция которого вышла в 1256 году, на местах усовершенствована была система превоте: страна отныне подразделялась на двадцать чётко обозначенных округов во главе с королевскими чиновниками — бальи. Бальи теперь передавая свои должности по наследству, образовывали настоящие династии. Но строгий и централизованный контроль над их деятельностью сохранялся. 

Впервые в истории французского законодательства ордонанс 1254 года декларировал право короля на признание в качестве основного юридического принципа презумпцию невиновности: «Чтобы никто не лишался своего права без признания вины и без суда» (), исключая обязательное применение пыток.

При Людовике Святом происходит упорядочение королевского архива, хранившего важнейшие хартии. Созданная им Палата () занималась хранением не только дворцовых драгоценностей и одежды, но и важнейших документов, специально для которых в её структуре была организована «Сокровищница хартий» (), за которую отвечали камергер Готье де Немур и епископ Герен. Она располагалась в специальной пристройке к возведённой в 1248 году часовне Сент-Шапель на острове Сите.

Согласно ордонансам 1262 и 1265 годов, упорядочена была денежная система: теперь монеты королевской чеканки, в отличие от монет местного значения, имели хождение на территории всей Франции. В отличие от них, деньги сеньоров, сохранявших право чеканки собственной монеты, отныне имели хождение исключительно на принадлежавших им землях.

Покровитель наук и искусств 
Людовик любил книги и искусство. Его называют Периклом средневекового зодчества. Он усердно воздвигал храмы: к его времени относятся собор в Реймсе, церковь Сент-Шапель в Париже, монастырь Ройомон и др.

Его духовник и биограф Жоффруа из Больё рассказывает, что в своём завещании он оставил монахам-францисканцам Парижа, цистерцианцам Руаймона и доминиканцам Компьеня свою библиотеку, справедливо разделив её на равные части. Историю этого книжного собрания Жоффруа излагает так: «Король, будучи за морем, слышал, как рассказывали о великом султане сарацин, что он приказал тщательно разыскивать, переписывать и сохранять в своем дворце все труды, кои могли быть полезны философам его религии, дабы они могли прибегать к ним всякий раз, когда в том возникнет необходимость. Рассудив, что сыновья тьмы воистину более предусмотрительны, чем сыны света, и первые более привержены своим заблуждениям, чем вторые – христианской истине, благочестивый король принял решение, что, когда вернется во Францию, велит за свои счет переписать все книги, относящиеся к Святому Писанию, полезные и подлинные, какие только смогут найти в библиотеках различных аббатств, с тем чтобы он сам и его клирики и монахи могли учиться по ним к их пущей выгоде и для обучения ближнего. По возвращении он воплотил свой замысел и велел выделить под книги надежное и удобное место в сокровищнице его капеллы в Париже. Он прилежно собрал там самое великое число, какое мог найти, произведений, составленных во времена Святого Августина, Святого Иеронима и Святого Григория, а также книги других отцов Церкви; и когда у него было время, он сам изучал их с огромным удовольствием и охотно одалживал другим, чтобы их обучать. Он предпочитал, чтобы делали копии с этих работ, чем покупать уже существующие копии, и говорил, что число этих книг и польза от них только растут».

Гонения на иудеев 
Ещё в 1230 году, во время регентства Бланки Кастильской, юный Людовик IX издал «Указ об иудеях», запрещающий ростовщичество и задержание евреев, принадлежавших другому сеньору, который подписал 21 барон. В 1239 году папа римский Григорий IX распорядился изъять у евреев все экземпляры Талмуда. Людовик в связи с этим организовал в 1240 году «диспут христиан и иудеев» (точнее, католических и иудейских священнослужителей), по итогам которого священная книга последователей иудаизма была осуждена. В 1242 году в Париже сожгли 22 воза с Талмудами, изъятыми у евреев; впоследствии несколько раз повторялись менее масштабные акции.

Восьмой крестовый поход. Смерть в Тунисе 

Неудача Седьмого крестового похода не охладила энтузиазм Людовика IX, который в 1267 году получил от папы римского Климента IV разрешение отправиться в военную экспедицию на Святую землю. В марте 1270 года он отправился в Тунис, надеясь на обращение халифа Мухаммада I аль-Мустансира в христианство. Ожидая прибытия графа Прованса и короля Сицилии Карла I Анжуйского с воинской помощью, Людовик бездействовал. В войске крестоносцев начались эпидемии; 3 августа умер сын Людовика Жан Тристан, и в тот же день заболел и сам Людовик. Однако больной король продолжал руководить армией и даже принимал послов византийского императора Михаила VIII Палеолога.

25 августа 1270 года Людовик IX скоропостижно скончался от цинги, а через 2 дня его сын дофин Филипп был провозглашён новым королём Франции.

Тело Людовика IX было перевезено его младшим братом Карлом Анжуйским на Сицилию и погребено в соборе Монреале, где и сейчас в алтаре, посвящённом Людовику, хранится урна с его внутренностями. Впоследствии останки Людовика были перенесены в Сен-Дени.

Канонизация 
Сразу после кончины Людовика вопрос о его канонизации был поднят его сыном королём Филиппом III Смелым и поддержан многими влиятельными лицами во Франции. Спустя 27 лет, в августе 1297 года, булла «Gloria laus» папы Бонифация VIII провозгласила его святым. Так Бонифаций пытался восстановить добрые отношения с Филиппом IV Красивым. Людовик был канонизирован под именем св. Людовика Французского; он стал первым святым среди французских королей, если не считать Дагоберта II, причисленного к святым до официальной кодификации процедур канонизации.

Именем св. Людовика названо множество католических храмов как во Франции, так и за её пределами, в том числе, в Риме — базилика Сан-Луиджи-деи-Франчези и Храм Святого Людовика Французского в Москве, а также собор на холме Бирса, предполагаемом месте смерти короля (в черте современного города Тунис).

Источники 
Будучи личностью довольно неординарной, Людовик Святой привлекал внимание к своей персоне задолго до смерти. Его благочестивая, с точки зрения духовенства, жизнь и несомненные военные заслуги оставили след в истории и дали начало богатой литературной традиции, заложенной трудом вышеназванного Жоффруа из Больё. Его биографическое сочинение, написанное около 1275 года по заказу папы Григория X, было продолжено Гийомом из Шартра (ум. 1282), а позже дополнено традиционным житием, составленным по случаю канонизации покойного духовником королевы Маргариты Гийомом де Сен-Патю.

В 1274 году монах Примат из Сен-Дени представил королю Филиппу Смелому французский перевод составлявшихся в его аббатстве официальных летописей, включавших, в числе прочих, сведения о деяниях его покойного отца. В конце XIII столетия другой хронист и архивист из Сен-Дени Гийом де Нанжи составил на основе сочинений Жоффруа из Больё и Гийома Шартрского «Деяния Людовика IX» и «Краткую хронику королей Франции», вошедшие вместе с трудом Примата в состав свода «Больших французских хроник». Между 1305 и 1309 годами соратник Людовика по крестовым походам Жан де Жуанвиль составил для его внучатой племянницы Жанны Наваррской свою «Книгу благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика», основанную главным образом на личных воспоминаниях, но также свидетельствах сына покойного короля Пьера Алансонского и государственных «Хрониках Сен-Дени».

Отдельные события правления Людовика, в частности, борьба с ересями и крестовые походы, освещаются в «Хронике Сенонской церкви» Ришара из Сенона (1264), старофранцузской «Всемирной хронике» Бодуэна Авенского (1281), «Истории альбигойских деяний» Гийома Пюилоранского (1275) и частично основанной на последней «Хронике французских королей» Бернара Ги (1312—1314). Содержавшая немало ценных сведений латинская хроника Гилона из Реймса, продолженная Приматом, считается утраченной. 

Большинство документов и писем Людовика и его ближайшего окружения опубликовано в 1839—1848, 1875, 1894 и 1902 годах в Париже в сборниках, составленных , Ж. де Лабордом, Э. Бержером и Огюстом Молинье.

Семья

Жена и дети 
 Жена: (с 27 мая 1234, кафедральный собор, Санс) Маргарита Прованская (1221—1295), дочь Раймунда Беренгера IV (1199—1245), графа Прованса, и Беатрисы Савойской (1198—1266). Имели одиннадцать детей:
 Бланка (11 июля 1240 — 29 апреля 1243).
 Изабелла (18 марта 1242 — 28 января 1271); муж: с 1255 года Тибо II Молодой, король Наварры и граф Шампани
 Людовик (25 февраля 1244 — январь 1260).
 Филипп III (1 мая 1245 — 5 октября 1285), преемник Людовика на королевском престоле
 Жан (1247—1248).
 Жан Тристан (1250 — 3 августа 1270), граф Невера.
 Пьер (1251 — 6 апреля 1284), граф Алансона и Перша с 1269, по жене граф Блуа, Шартра и Шатодёна.
 Бланка (1253—1323); муж: Фернандо де ла Серда (1253—1275), старший сын и несостоявшийся наследник Альфонса X Мудрого, короля Кастилии
 Маргарита (1254—1271), жена Жана I, герцога Брабантского (с 1270).
 Роберт де Клермон (1256 — 7 февраля 1317), граф де Клермон, по жене сеньор де Бурбон.
 Агнесса (1260 — 19 декабря 1325), муж: с 1279 Роберт II, герцог Бургундии.

Предки

Интересные факты 

 Во Франции Людовик традиционно считается святым покровителем парикмахеров.
 Имя Людовика через название Миссии Сан Луис Рей перешло на название одного из племён индейцев Калифорнии луисеньо.
 В честь Людовика названы город Сент-Луис в американском штате Миссури и мексиканский штат Сан-Луис-Потоси.

Примечания

Литература 
 Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой / Пер. с фр. В. И. Матузовой. — : Ладомир, 2001. — 800 с. — ISBN 5-86218-390-6.
 Гарро Альбер. Людовик Святой и его королевство / Пер. с фр. Г. Ф. Цыбулько. — : Евразия, 2002. — 256 с. — (Clio personalis). — ISBN 5-8071-0036-0.
 Менан Франсуа, Эрве Мартен, Мердриньяк Бернар, Шовен Моник. Капетинги. История династии (987—1328) / Пер. c франц. М. Ю. Некрасова, А. Ю. Карачинского. — СПб.: Евразия; ИД «Клио», 2017. — 688 c.: ил. — ISBN 978-5-91852-089-5.
 Пти-Дютайи Шарль. Франция и Англия X—XIII веков. Становление монархии. — М.: Вече, 2020. — 416 с.: ил. — (Всемирная история). — ISBN 978-5-4484-1890-7.

Ссылки 
 JOINVILLE, JOHN DE. Memoirs of Louis IX, King of France
 Миниатюры из жизни короля в «Больших французских хрониках» http://www.bnf.fr/enluminures/themes/t_1/st_1_04/a104_006.htm
 

Капетинги (главная ветвь)
Правители Европы XIII века
Крестоносцы
Святые по алфавиту
Католические святые
Англиканские святые
Святые Франции
Канонизированные монархи
Коронованные дети
Участники Седьмого крестового похода
Участники Восьмого крестового похода
Участники Альбигойского крестового похода